La Nationalliga A 1969/70 fue la 73.ª temporada del Campeonato Suizo de Fútbol.

Tabla de posiciones

Referencias 
 RSSSF

1970
Fútbol en 1969
Fútbol en 1970
Suiza en 1969
Suiza en 1970